Provincia del Capo Orientale – provincia del Sudafrica
Capo Dežnëv – promontorio della Russia noto in precedenza come capo Orientale